Бухаре́стская — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное по городу Бухаресту.

Белоруссия 
 Бухарестская улица — улица в Могилёве.

Россия 
 Бухарестская улица — улица в Астрахани.
 В Санкт-Петербурге:
 Бухарестская улица — одна из крупнейших городских магистралей на юге города.
 Малая Бухарестская улица.

Украина 
 Бухарестская улица — улица в  городе Кривой Рог.

Станции 
 «Бухарестская» — станция метро в Санкт-Петербурге